Рыжево — название населённых пунктов.

Болгария 
 Рыжево — село в Пловдивской области.

Россия 
 Рыжево — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Рыжево — деревня в Егорьевском районе Московской области.

См. также 
 Рыжево-Конаре